Het Embassy World Snooker Championship 1986 vond plaats van 19 april tot en met 5 mei 1986 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Dennis Taylor was de titelverdediger. Joe Johnson won zijn eerste en enige wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 230.000,-
 Finalist: £ 135.000,-
 Halvefinalist: £ 68.000,-
 Kwartfinalist: £ 34.000,-
 Laatste 16: £ 18.350,-
 Laatste 32: £ 12.500,-
 Hoogste break: £ 20.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 134, 112, 108, 108, 107, 102, 101, 100 - Steve Davis
 121 - Jimmy White
 115 - Dean Reynolds
 112 - John Virgo
 111, 110 - Terry Griffiths
 110, 110, 102 - Joe Johnson
 105 - Tony Knowles
 104 - Cliff Thorburn
 101 - Silvino Francisco
 100 - Willie Thorne

Opvallendheden
Het World Snooker Championship 1986 was het eerste toernooi dat Joe Johnson won in de zeven jaar die zijn snookercarrière op dat moment oud was. Hij stond op de zestiende plaats op de wereldranglijst en was een 150 tegen 1 underdog bij de wedkantoren toen het toernooi begon.
De spelers maakten op het WK 1986 samen twintig century breaks (100+ punten in één beurt). Dit was een nieuw record dat bleef staan tot het WK 1991.
 Stephen Hendry maakt op het World Snooker Championship 1986 zijn WK-debuut. Met 17 jaar en 3 maanden werd hij daarmee de jongste speler op het WK ooit.
Wereldkampioen 1969, 1971 en 1977 John Spencer was tijdens het toernooi van 1986 voor het laatst actief op het WK.
Finalisten Joe Johnson en Steve Davis stonden in de finale van het World Snooker Championship 1987 opnieuw tegenover elkaar. Ditmaal met Davis als winnaar.

1986
Sport in 1986